7-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди женщин 2009 проводился в городе Маракай (Венесуэла) с 31 июля по 9 августа 2009 года с участием 20 команд.

В Венесуэле женский Панамериканский чемпионат проводился в 3-й раз, в городе Маракай — во 2-й раз.

Панамериканским чемпионом (в 7-й раз в своей истории и 7-й раз подряд) стала сборная США, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Венесуэлы.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 10 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2009 год в софтболе
2009
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Венесуэле

Панамериканские чемпионаты в Венесуэле
Софтбол
Июль 2009 года
Август 2009 года